East Williston può riferirsi a due località degli Stati Uniti:
East Williston (Florida)
East Williston (New York)